Heringen ist der Name mehrerer Orte

in Deutschland:
 der Stadt Heringen (Werra) im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 der Gemeinde Heringen/Helme im Landkreis Nordhausen in Thüringen
 eines Ortsteils der Gemeinde Hünfelden in Hessen, siehe Heringen (Hünfelden)
 Großheringen, Gemeinde im Landkreis Weimarer Land in Thüringen
 Kleinheringen, Ortsteil von Naumburg (Saale) im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt

 in Frankreich
 Heringen, deutscher Name der Gemeinde Hérange im Département Moselle

Heringen ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Heinrich von Heringen (1697–1773), deutscher Jurist und kurfürstlich-sächsischer Kammerherr

Siehe auch:
 Heeringen
 Hæringen
 Häringen
 Herringen
 Hering